La palabra Futa puede hacer referencia a los siguientes artículos:
Futa (vestido) o tela árabe.
Río Futa, en Chile.
Futa Toro, conocido simplemente como Futa, región semidesértica alrededor del tramo medio del río Senegal.
 Futanari, término japonés que describe el hermafroditismo en humanos, abreviado como futa.
 Futha, álbum de la banda Heilung.